Denilson, ett portugisiskt efternamn, kan syfta på:

 Denílson Custódio Machado (född 1943), brasiliansk fotbollsspelare, offensiv mittfältare
 Denílson de Oliveira (född 1977), brasiliansk fotbollsspelare, mittfältare
 Denílson Pereira Neves (född 1988), brasiliansk fotbollsspelare, mittfältare
 Denilson Costa (född 1968), brasiliansk fotbollsspelare, anfallare
 Denilson Martins Nascimento (född 1976), brasiliansk fotbollsspelare, anfallare.
 Denílson Lourenço (född 1977), brasiliansk judoutövare.